Буйко́ (, ) — белорусская и украинская фамилия. Известные носители:
 Буйко, Александр Михайлович (1885—1941) — профессиональный революционер, советский и партийный деятель.
 Буйко, Андрей Валерьевич (род. 1986) — вратарь белорусского хоккейного клуба «Металлург».
 Буйко, Георгий Владимирович (род. 1947) — украинский политик, народный депутат Украины 3-4 созыва.
 Буйко, Пётр Михайлович (1895—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, профессор Киевского медицинского института.
 Буйко, Тамаш (1959-2008) — венгерский дзюдоист.
 Буйко, Янина Владимировна (более известна под фамилией Мелехова; род. 1985) — белорусская и российская актриса театра и кино.

См. также 
 Буйки